Změna je život může být:
 Změna je život (film) – americký film Marka Rosmana z roku 2000
 Změna je život (australský seriál) – australský televizní seriál z let 1998–2000
 Změna je život (seriál) – americký televizní seriál z let 2010–2011